Tresch ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Maria Tresch-Exer (1818–1886), Schweizer Bergführer
 Liva Tresch (* 1933), Schweizer Fotografin
 Martina Tresch (* 1989), Schweizer Langstreckenläuferin
 Walter Tresch (* 1948), Schweizer Skirennfahrer

Siehe auch:
 Träsch
 Trösch
 Trash (Begriffsklärung)
 Dresch